Spieskappel ist:

 Spieskappel (Frielendorf), ein Gemeindeteil von Frielendorf im Schwalm-Eder-Kreis in Nordhessen
 Kloster Spieskappel, ein ehemaliges Kloster ebenda